Перше Травня () — село,
Марковский сельский совет,
Белопольский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5920685703. Население по переписи 2001 года составляло 12 человек .

Географическое положение 
Село Перше Травня находится у истоков реки Сула,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Марковка.
К селу примыкает садовый массив.

Экономика 
 Пасека.

Примечания